Бой под Лососином— сражение, произошедшее а между польско-белорусскими повстанцами под командованием Валерия Врублевского и Феликса Влодека и отрядом регулярных войск под командованием майора фон Кремера в ходе Январского восстания.

Предыстория 
После победы под Миловидами отряды мятежников оставили лагерь и разошлись в разных направлениях. Объединенные отряды Феликса Влодека и Валерия Врублевского (около 750 человек) пошли на северо-запад в направлении Ружан. Приблизительно в это же время им наперерез из Пружан вышел отряд регулярных войск (480 солдат пехоты, 100 казаков 4 орудия) под командованием Пружанского воеводы майора фон Кремера. В ходе преследования русским войскам удалось нагнать и окружить мятежников в Pужанской пуще, в окрестностях деревни Лососин.

Бой 
Первое боестолкновение произошло 24 мая (5 июня) 1863 года, около 12 часов утра. Конный отряд мятежников направленный на разведку (около 30 человек) был разбит отрядом казаков регулярных войск в 3-х километрах от деревни Погорелое.

Несколько пленников рассказали, что в трех километрах от места стычки, в Ружанской пуще (ныне Пружанский район, Брестская область, Республика Беларусь), в труднопроходимой лесной местности находится значительная группа мятежников состоящая из объединенных отрядов Влодека и Врублевского. Фон Кремер направил против них 3-ю и 9-ю пехотные роты пружанского полка. При подходе к лесу (около 15:00), регулярные войска попали под сильный оружейный огонь мятежников прятавшихся между деревьев, и были вынуждены с потерями отступить. Тогда Кремер пошел на хитрость, чтобы выманить повстанцев из леса, он незаметно подвел к месту сражения несколько орудий и приказал 9-й роте вновь создать видимость атаки. Повторная атака тоже была встречена оружейным огнем мятежников, после чего часть солдат якобы начала в панике отступать. Хитрость майора фон Кремера сработала, и отряд касиньеров подбадриваемый своими командирами начав атаку, с криками выбежал из леса преследуя отступающих солдат, но был встречен градом пуль 3-й роты, и орудийной картечью. Понеся значительные потери мятежники в спешке вернулись на свои позиции.

Тем временем фон Кремеру удалось с помощью наличных сил перекрыть все дороги и окружить отряд повстанцев в лесу. Тем не менее поняв, что не сможет выбить мятежников из леса, он (около 16:30) приказал начать массированный картечный обстрел чащи с четырёх сторон, который продолжался в течение часа, и вынудил мятежников с потерями отойти вглубь леса на открытую поляну.

Предвидев это, фон Кремер отдал приказ всем имеющимся у него в наличии ротам идти в атаку с четырёх направлений и постепенно сжимать кольцо вокруг повстанцев, что и было выполнено.

Группа Влодека (около 200 человек) не менее 8 раз пыталась прорвать правый фланг регулярных войск, но всякий раз была остановлена плотным оружейных огнем и с потерями отступала.

Наконец около 19:00 нескольким сотням мятежников под командованием Валерия Врублевского удалось прорвать окружение на левом фланге, потеряв при этом 40 человек убитыми и ещё 42 пленными. В образовавшуюся брешь успело проскользнуть и некоторое число мятежников под командованием Влодека. Этой горстке удалось уйти из окружения через болото, и расположить свой лагерь в чаще леса в 4-х километрах от места боя. Кремер не стал их преследовать, отчасти из-за понесенных значительных потерь, труднопроходимой местности и общей моральной и физической усталости солдат.

Последствия 
В результате боя мятежники понести значительные потери в 167 убитых и более 42 пленных. Основная масса убитых (127 человек) была насчитана регулярными войсками на правом фланге поля битвы, где мятежники восемь раз пытались прорвать окружение регулярных войск. Ещё 40 человек погибло и 42 человека попало в плен в результате прорыва кольца окружения на левом фланге.

Однако согласно рапорту майора фон Кремера его подразделения тоже понести значительные потери в 18 человек убитыми среди которых по крайней мере один прапорщик и 65 человек ранеными среди которых были 2 подпоручика.

Врублевский и Влодек ушли в более труднопроходимую местность, однако задержались там всего на сутки после чего пошли на север в Ружанский лес.

По приказу местной администрации в чащу леса вскоре была проложена тропа, которая во избежание скопления новых мятежных отрядов постоянно контролировалась казацкими патрулями вплоть до конца восстания.

Память 

В 1928 году на месте боя польским правительством был установлен памятный деревянных крест с надписью на польском языке «Памяти 40 повстанцев убитых здесь в бою с московскими оккупантами в 1863 году!». В 1939 году памятник был снесен по решению советской власти.

В 1942 году во время немецкой оккупации БССР памятник был восстановлен, однако простоял меньше года, и был взорван местными партизанами.

Памятник восстановлен в 1989 году на деньги местной администрации и добровольные пожертвования. Входит в список культурного наследия Республики Беларусь и охраняется государством.

Примечания 

Сражения 1863 года
Сражения русско-польских войн
События 5 июня
Июнь 1863 года